Eddeh – comune del Libano nel distretto di Batrun
Eddeh – comune del Libano nel distretto di Jbeil